Ephrata kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Ephrata (Pennsylvania), VS
Ephrata (Washington), VS
Ephrata (Suriname)